Wyre peut désigner :
 Wyre, un district du Lancashire en Angleterre ;
 Wyre, un fleuve côtier du Lancashire ;
 Wyre, une île des Orcades en Écosse ;
 plusieurs .